Кши́штоф Пюс Зану́сси (; род. 17 июня 1939, Варшава, Польша) — польский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» (картина «Год спокойного солнца», 1984), обладатель множества международных и национальных наград.

Биография 
Родился 17 июня 1939 года в Варшаве. По собственному признанию, имеет итальянские корни.

Изучал физику в Варшавском университете (1955—1959) и философию в Краковском университете (1959—1962). С 1958 года снимал любительские фильмы, получившие ряд премий. Творчество Занусси критика оценила уже в 1950-1960-е годы, когда он работал в любительском кино. В этот период получили награды 9 из 11 его фильмов (в том числе «Трамвай в небо», снятый вместе с Винцентием Ронишем и завоевавший Гран-при на Фестивале студенческих любительских этюдов в 1958 году).

Поступил на режиссёрский факультет Лодзинской киношколы, которую окончил в 1966. Дипломный фильм Занусси — «Смерть провинциала» (Death Of A Provincial, 1966) — получил приз на МКФ в Венеции и главную премию на МКФ в Мангейме, 1967).

Автор ряда документальных и телевизионных фильмов, в том числе «Лицом к лицу» (1967) и «Зачет» (1968). Первый полнометражный фильм — «Структура кристалла» (Struktura kryształu, 1969) сразу же определил место режиссёра в польском кино, закрепив за ним амплуа холодного рационалиста, бесстрастного исследователя нравов современной польской интеллигенции, склонного к постановке самых сложных экзистенциальных проблем.

С начала 1970-х годов Занусси — один из самых работоспособных режиссёров польского кино, снимающий одну-две картины ежегодно, чередуя фильмы полнометражные с телевизионными, в которых — на малой площади — он как бы «отрабатывает» проблематику и сюжетику «больших» лент.

Самым значительным фильмом Занусси восьмидесятых годов был снятый в 1984 году в Польше «Год спокойного солнца».

Автор нескольких сборников телекиносценариев (частично совместно с Э. Жебровским), книг «Беседы о любительском кино» (1978) и «Пора умирать» (1997). Лауреат «Премио Давид Эуропео» (Италия) за творчество в целом. Художественный руководитель творческого объединения «Тор» с 1980 года, вице-председатель Союза польских кинематографистов (1974—1983).

Наряду с работой в кино и на телевидении, поставил ряд театральных и оперных спектаклей в Польше, Украине, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, России, Белоруссии. Так, в 2008 году осуществил постановку спектакля «Дуэт» по пьесе О. Эскина на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом».

Фильмография

Полнометражные художественные фильмы 
 1969 — Структура кристалла / Struktura kryształu (в советском прокате «Размышление»)
 1970 — Семейная жизнь / Życie rodzinne
 1973 — Иллюминация / Iluminacja
 1974 — Квартальный отчёт / Bilans kwartalny
 1975 — Убийство в Катамаунте / Zabójstwo w Catamount, США — ФРГ
 1976 — Защитные цвета / Barwy ochronne
 1978 — Спираль / Spirala
 1980 — Константа / Constans
 1981 — Из далёкой страны: Папа Иоанн Павел II / Da un paeso lontano: Papa Giovanni Paolo II, Италия — Великобритания
 1982 — Императив / Imperative, ФРГ-Франция
 1984 — Год спокойного солнца / Rok spokojnego słońca, Польша — Западный Берлин — США
 1985 — Парадигма / Paradygmat, ФРГ
 1988 — Где бы ни был… / Gdzieśkolwiek jest.., Польша — ФРГ
 1989 — Обладание / Stan posiadania
 1991 — Жизнь за жизнь / Życie za życie, Польша — Западный Берлин
 1992 — Прикосновение руки / Dotknięcie ręki, Польша — Великобритания
 1996 — Галоп / Cwał
 1997 — Брат нашего Бога / Brat naszego Boga
 2000 — Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём / Życie, jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową
 2002 — Дополнение / Suplement
 2005 — Персона нон грата / Persona non grata
 2007 — Чёрное солнце / Il Sole Nero
 2008 — Сердце на ладони / Serce na dłoni
 2009 — Повторный визит / Rewizyta
 2014 — Инородное тело / Obce ciało
 2018 — Эфир / Eter

Короткометражные фильмы 
 1958 — Хромой дьявол / Diabel kulawy
 1958 — Трамвай до неба / Tramwaj do nieba
 1959 — Цемент и слова / Cement i slowa
 1961 — Самолёт из Будапешта / Samolot z Budapesztu
 1962 — Студенты / Studenci
 1967 — Компьютеры / Komputery (док.)
 1968 — Смерть провинциала / Śmierć prowincjała

Телевизионные фильмы 
 1966 — Мария Домбровская / Maria Dąbrowska
 1966 — Промышленность / Przemysł
 1967 — Лицом к лицу / Twarza w twarz (к/м)
 1968 — Кшиштоф Пендерецки / Krzysztof Penderecki (док.). Приз «Серебряный Лайконик» Национального фестиваля короткометражных фильмов в Кракове '68, приз «Серебряный голубь» МКФ в Лейпциге '69
 1968 — Зачёт / Zaliczenie (к/м)
 1970 — Горы в сумерках / Góry o zmierzchu (к/м). Приз «Трофей народов» МКФ в Тренто '73
 1971 — За стеной / Za ścianą. Приз МКФ в Сан-Ремо '71, приз Комитета радио и телевидения '72
 1971 — Роль / Rola / Die Rolle (к/м), ФРГ
 1972 — Гипотеза / Hipoteza (к/м)
 1975 — Ночное дежурство / Nachtdienst, совм. с Э. Жебровским, ФРГ
 1977 — Лекция по анатомии / Lekcja anatomii / Anatomische Stunde, ФРГ
 1977 — Дом женщин / Haus der Frauen, ФРГ
 1977 — Лютославский, Пендерецкий, Берд / Lutosławski, Penderecki, Baird
 1979 — Дороги в ночи / Drogi pośród nocy / Wege in der Nacht, ФРГ
 1980 — Контракт / Kontrakt. Диплом МКФ в Венеции '80
 1980 — Мой Краков / Mój Kraków / Mein Krakau (док.), ФРГ
 1981 — Искушение / Versuchung, ФРГ — Франция — Швейцария
 1982 — Ватикан — столица культуры (док.), Италия
 1982 — Недоступный, ФРГ
 1983 — Синяя борода / Sinobrody / Blaubart, ФРГ — Швейцария
 1990 — Наполеон, Мария Валевская / Napoleon, Maria Walewska, телесериал
 1991 — Сегодняшняя Россия / Rosja dzisiejsza (док.), Германия — Франция — Россия — Польша
 1992 — Долгий разговор с птицей / Długa rozmowa z ptakiem
 1998 — Последний круг / Ostatni Krąg
 1998 — Линия опознания / Linia opóźniająca
 1998 — Неписаное право / Niepisane prawa
 2000 — Скрытые сокровища / Skarby ukryte

Спектакли 
 2008 — Дуэт / Новосибирск, Россия, Новосибирский драматический театр «Старый дом»

Признание 

 Приз на МКФ в Чикаго (1971)
 Главная премия, призы ФИПРЕССИ и экуменического жюри на МКФ в Локарно (1973)
 Берлинский кинофестиваль, приз Международной Католической организации в области кино (1975)
 Специальный приз на МКФ в Чикаго (1978)
 Каннский кинофестиваль, приз экуменического жюри (1978)
 Лауреат Каннского кинофестиваля в номинации «Режиссёр» и обладатель приза экуменического жюри (1980)
 Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и кубок Пазинетти за лучший фильм (1982)
 Главный приз Венецианского кинофестиваля и кубок Пазинетти за лучший фильм (1984)
 Приз за лучший фильм — золотой «Святой Георгий» (2000)
 Приз ФИПРЕССИ — особый взгляд (2002)
 Царскосельская художественная премия (2004)
 На Ереванском кинофестивале «Золотой абрикос» был удостоен премии им. Сергея Параджанова «за вклад в мировой кинематограф» (2005)
 Международная премия «Балтийская звезда» (2009)
 Приз "За вклад в развитие мирового кинематографа" (2022) на XIV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина шелкового пути"

Государственные награды 
 Командор со звездой ордена Возрождения Польши (5 ноября 1999 года).
 Золотая медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis» (2005 год).
 Командор ордена Искусств и литературы (Франция, 2012 год).
 Командор ордена «За заслуги перед Литвой» (Литва, 2006 год).
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 9 апреля 2009 года) — за значительный личный вклад в развитие мирового киноискусства, укрепление украинско-польских культурных связей.

Примечания

Документалистика

Ссылки 
 Занусси рассказал о своём новом фильме «Эфир», а также о различиях в культурах западной и восточной Европы + ВИДЕО
 Интервью с Кшиштофом Занусси. «О трудном выборе, культуре, человеке и Боге» + ВИДЕО
 Мастер-класс Кшиштофа Занусси на телеканале «Искусство ТВ».
 Кшиштоф Занусси о себе в программе «Линия жизни».
 Занусси К. Мои сто лет / Перевод Мирона Черненко / Искусство кино, 1995, № 11, Примечания
 Режиссёры польского кино. Кшиштоф Занусси
 Звуковое интервью с Кшиштофом Занусси на интернет-портале Podстанция
 Статья о книге Занусси «Пора умирать» на сайте Синематека
 Интервью Кшиштофа Занусси каналу Piter.tv 2011 год

Выпускники Варшавского университета
Преподаватели Силезского университета
Преподаватели киношкол Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Лауреаты Государственной премии ПНР
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Лауреаты Польской кинонаграды (Орлы)
Почётные доктора Лодзинского университета
Почётные доктора Нового болгарского университета